De eerste editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 1974 gehouden in het Egyptische Caïro. Het toernooi met 5 deelnemers werd gehouden in oktober. Ghana werd kampioen. Het plaatste zich hierdoor voor het wereldkampioenschap hockey van 1975.

Wedstrijden 

De resultaten van de meeste wedstrijden ontbreken.

Eindrangschikking 

Hockey in 1974
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Egypte
Sport in Caïro